Гаврильченко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Гаврильченко Аліса Валеріївна (нар. 1989) — українська поетеса
 Гаврильченко Юлія Пилипівна (1916—1991) — українська радянська актриса, заслужена артистка Молдавської РСР (1952)
 Гаврильченко Юрій Никифорович (нар. 1949) — живописець, член НСХУ (1980)
Прізвища на -енко